Werdenstein ist

ein Familienname:
 Johann Georg von Werdenstein (1542–1608), Domkapitular und Domkantor in Eichstätt, auch Domherr in Augsburg, Büchersammler
 Franz Ignaz Albert von Werdenstein (1697–1766), katholischer Geistlicher, Domherr, sowie Generalvikar und Weihbischof von Freising 

eine geographischer Name:
 Burg Werdenstein (Immenstadt im Allgäu, Ortsteil Eckarts), Ruine auf einem Sandsteinhügel über dem Illertal im Landkreis Oberallgäu in Schwaben
 Werdenstein (Immenstadt im Allgäu), Ortsteil der Stadt Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern